Samuel Jones puede referirse a los siguientes personajes:

 Sam Jones (1933-2021), jugador de baloncesto de los Boston Celtics de la NBA.
 Samuel Jones (atleta) (1880-1954), campeón olímpico estadounidense.
 Sam Jones III (1983-), actor estadounidense.

fr:Sam Jones
it:Sam Jones
ko:새뮤얼 존스